(né en 1963), acteur chinois
Liu Jing (née en 1971), athlète chinoise
Liu Jing (née en 1977), athlète chinoise
Liu Jing (née en 1987), rameuse d'aviron chinoise
Liu Jing (née en 1988), pongiste handisport chinoise
Liu Jing (née en 1988), patineuse de vitesse chinoise
Liu Jing (née en 1990), nageuse chinoise
 (née en 1998), footballeuse chinoise